Agarak är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Agarak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Agarak är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Agarak. Närmaste större samhälle är Kapan,  kilometer väster om Agarak.

Trakten runt Agarak består i huvudsak av gräsmarker. Runt Agarak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Siunik